Een verkeersweg:
N9 (België)
N9b (België)
N9c (België)
N9d (België)
N9g (België)
RN9 (Benin)
N9 (Frankrijk)
N9a (Frankrijk)
N9c (Frankrijk)
N9 (Ghana)
N9 (Ierland)
N9 (Luxemburg), zie CR123 (Luxemburg)
N9 (Nederland), zie Rijksweg 9
N09 (Oekraïne)
N9 (Zuid-Afrika)
N9 (Zwitserland)
 overige betekenissen
 N9 (Eeklo), een muziekclub in Eeklo